Јесење лишће () може бити:

 Јесење лишће, слика енглеског сликара Џона Еверета Милеа
 Јесење лишће, филм Роберта Олдрича из 1956. године
 -{Autumn Leaves}-, песма Жозефа Косме и Џона Мерсера
 -{Autumn Leaves}-, песма Нет Кинг Кола
 -{Autumn Leaves}-, песма Данијела Кајмакоског са Евровизије 2015. године